Наде́жда Алекса́ндровна Чечина (28 августа 1921, Старая Русса, Новгородская губерния — 28 октября 2006) — советский и российский , специалист по гражданскому праву, доктор юридических наук (1966); профессор и заведующая кафедрой гражданского процесса ЛГУ/СПбГУ; заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999).

Биография 
Выпускница юридического факультета Ленинградского государственного университета (1945). защитила докторскую диссертацию о советском гражданском процессуальном праве.

Член редколлегии журнала «Правоведение» (с 1967); награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Работы 
Надежда Чечина являлась автором и соавтором более 100 научных публикаций, включая семь монографии; она специализировалась, в основном, на советском гражданском праве и гражданском процессе:
 «Норма прав и судебное решение» (Л., 1961);
 «Гражданские процессуальные правоотношения» (М., 1962);
 «Гражданский процесс». Учебник (М., 1968) (в соавторстве);
 «Воспитательная функция советского гражданского процессуального права» (Л., 1972);
 «Основные направления развития науки гражданского процессуального права» (Л., 1987).

Литература 
 Иванов А. А. Памяти Надежды Александровны Чечиной // Правоведение. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006, № 6. — С. 258—261.
 Ференс-Сороцкий А. А., Шварц М. З. Заметки о научном наследии Н. А. Чечиной // Тенденции развития гражданского процессуального права России. Сборник научных статей. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. — С. 15-39.
 50-летие научно-педагогической деятельности Надежды Александровны Чечиной // Правоведение. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998, № 4. — С. 221—222.
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — М.: Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. : портр.; 30 см; ISBN 5-93916-056-5.

Ссылки 
 
 Биографическая справка

Юристы СССР
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Специалисты по гражданскому процессу
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Авторы учебников права